Airtrain of AirTrain is de naam van verscheidene metro-achtige spoorlijnen die een grote stad met een luchthaven verbinden
Airtrain (Brisbane) in Brisbane, Australië
AirTrain JFK bij New York (vliegveld John F. Kennedy)
AirTrain Newark in Newark, New Jersey, VS
AirTrain (San Francisco) in San Francisco, Californië, VS